La famille Donino (les Donini) est une famille patricienne de Venise qui obtint l'agrégation à la noblesse en 1661 à la suite du versement des taxes de guerre.

Les armes des Donino se composent  de trois faces d'or en champ d'azur, le chef chargé d'un soleil (ou d'une comète) et de deux étoiles du même métal.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien